Чемпіонат світу з баскетболу 1990 року — 11-ий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив в Аргентині з 8 серпня по 20 серпня 1990 року.

Команди-учасниці

Попередній раунд

Група А

Група В

Група С

Група D

Другий раунд

Група І

Група ІІ

Група ІІІ

Група IV

Класифікація 13-16 місця

Класифікація 9-12 місця

Класифікація 5-8 місця

Фінальний раунд

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Символічна збірна турніру 
 Тоні Кукоч
 Оскар Шмідт
 Владе Дівац
 Кенні Андерсон
 Федеріко Лопес

MVP  Тоні Кукоч

Посилання 
 Архів на ФІБА 
 Архів на linguasport 
 Історія чемпіонатів. 1986 

Чемпіонати світу з баскетболу
1990 у баскетболі
Серпень 1990